Сладкая Балка — название географических объектов.

Населённые пункты 
 Сладкая Балка — станица в Целинском районе Ростовской области России.
 Сладкая Балка — село в Токмакском районе Запорожской области Украины.

Реки 
 Сладкая Балка (приток Кызылобы) — в Оренбургской области России.
 Сладкая Балка (река, впадает в Птичье озеро) — в Ставропольском крае России.